Скоби (, , ) — многозначное понятие.

Фамилия 
  (1860—1940) — австралийский конный тренер, тренер обладателей Мельбурнского кубка (1900, 1922, 1923, 1927).
  (1891—1974) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Саут-Мельбурн» (1909).
  (род. 1979) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Аризона Кардиналс» и «Сиэтл Сихокс».
  (род. 1982) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Джэксонвилл Джагуарс».
  (р. ок. 1949) — американский дипломат, посол США в Сирии (2003—2005) и Египте (2008—2011).
 Скоби, Мэри — британская кёрлингистка, чемпионка Шотландии (1985, 1989).
  (1893—1969) — британский военный деятель, командующим 3-м корпусом Британской армии (1943—1944).
  (род. 1957) — американский военный лётчик, начальник Командования резерва ВВС (с 2018), сын Фрэнсиса Ричарда Скоби.
  (род. 1943) — канадский поэт и критик, лауреат Премии генерал-губернатора за поэтическое или драматическое произведение на английском языке (1980).
  (1866—1931) — американский чиновник, директор Монетного двора США (1922—1923).
 Скоби, Фрэнсис Ричард (Дик) (1939—1986) — американский астронавт, отец Ричарда Скоби.
 Скоби, Эдвард (1918—1996) — журналист, издатель и историк Доминики.

Другое 
 Скоби — крупный древний ударный кратер в северо-восточной части чаши огромного кратера Аполлон на обратной стороне Луны.

См. также